Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1978 года проведён в конце апреля — начале мая 1978 в городе Арнем.

Система проведения — круговая. 12 участниц, самые опытные — Эф Ньювенхёйзен и Барбара Грас — у них это шестой турнир.

Барбара Грас завоевала пятый национальный титул.
Отстав на 2 очка впервые второй стала 15-летняя дебютантка Петра Полман. Впервые бронзу выиграла Сиска Бюттер.

Арнем — очередная новая географическая точка проведения чемпионата, пятая по счёту.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1978 года
май 1978 года
1978 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1978 году
женщины 1978
Спорт в Арнеме